Veľké Železné – potok, dopływ Ľupčianki w Niżnych Tatrach na Słowacji
  Veľké Železné – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji